Herzer ist der Familienname folgender Personen:

 Dierk Herzer, deutscher Ökonom
 Erna Fenkohl-Herzer (1882–1975), deutsche Malerin und Holzschneiderin
 Jens Herzer (* 1963), deutscher Theologe
 Klaus Herzer (* 1932), deutscher Maler und Holzschneider
 Ludwig Herzer (1872–1939), österreichischer Librettist
 Manfred Herzer (* 1949), deutscher Soziologe und Autor
 Rudolf Herzer (1878–1914), deutscher Komponist
 Wolfgang Herzer (Cellist) (* 1940), österreichischer Violoncellist
 Wolfgang Herzer (* 1948), Maler, Kunsthistoriker und Pädagoge

Siehe auch:
 Hertzer